Руси Русев може да се отнася за:

 Руси Русев (литературен историк) (1900 – 1988), български литературен историк и критик
 Руси Русев (министър на войната) (1887-1945), български генерал, министър на войната
 Руси Русев (министър на правосъдието) (1896-1979), български адвокат, министър на правосъдието
 Руси Русев (треньор) (р. 1926), български треньор по футбол
 Руси Русев (математик) (1934–2015), български математик
 Руси Русев (певец) (р. 1955), български поп-фолк певец